Dwa kościoły w Częstochowie:
 Kościół św. Barbary i św. Andrzeja Apostoła w Częstochowie – kościół znajdujący się u zbiegu ulic św. Barbary i św. Augustyna
 Kościół św. Barbary w Starej Częstochowie – nieistniejący kościół na Starym Mieście